Амкодор:

 Амкодор — белорусская компания, крупнейший в СНГ производитель дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники и оборудования.
 Амкодор — советский и белорусский женский волейбольный клуб из Минска.